Longboardskaten
 Longboardsurfen